Der Ausdruck Beschau bezeichnet 

Fleischbeschau
Leichenbeschau
Zollbeschau